Il singolare dell'International Women's Open 2004 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2004.

Chanda Rubin era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Svetlana Kuznecova ha battuto in finale 2–6, 7–6 (7–2), 6–4 Daniela Hantuchová.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Amélie Mauresmo (semifinali)
  Svetlana Kuznecova (campionessa)
  Ai Sugiyama (quarti di finale)
  Vera Zvonarëva (semifinali)

 Silvia Farina Elia (primo turno) 
 Anna Smashnova-Pistolesi (primo turno) 
 Francesca Schiavone (secondo turno) 
 Magdalena Maleeva (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

International Women's Open 2004